Punatitan — монотипический род динозавров-завропод из клады Aeolosaurini в составе более широкой клады титанозавров, включающий единственный вид — Punatitan coughlini. Известен по ископаемым остаткам из отложений верхнемеловой формации Сьенага-дель-Рио-Уако (кампан—маастрихт, ), располагающейся в провинции Ла-Риоха, Аргентина.

Описание 
На основе известного материала авторы описания рассчитали, что Punatitan достигал приблизительно 14,5 м в длину.

Открытие 
Вид и род были научно описаны командой исследователей под руководством Э. Мартина Хеченлайтнера в 2020 году. Кроме Хеченлайтнера, в команду также вошли Леа Леуцингер, Агустин Г. Мартинелли, Себастьян Роше, Лукас Э. Фьорелли, Джеремиас Р. А. Таборда и Леонардо Сальгадо Голотип и единственный известный образец Punatitan — CRILAR-Pv 614, представленный неполным скелетом.

Первая часть родового названия происходит от местного слова «Puna», обозначающего обедненную кислородом атмосферу, типичную для высоких Анд; вторая, -titan, является распространённым окончанием родовых названий завропод и связана с древнегреческими божествами титанами. Видовое название coughlini дано в честь геолога Тима Кофлина, сообщившего о первых ископаемых остатках динозавров в этом регионе.

Филогения 
Кладограмма согласно филогенетическому анализу Hechenleitner et al., 2020:

Примечательно что в анализе Punatitan был восстановлен в качестве сестринского таксона Aeolosaurus rionegrinus в пределах клады, сестринской для ‘Aeolosaurus’ maximus. Авторы описания воздержались от отнесения  ‘Aeolosaurus’ maximus к роду Aeolosaurus, поскольку этот таксон не проявляет диагностических признаков этого рода и, соответственно, не должен рассматриваться в его составе.

Палеоэкология 
Из той же местности, где были обнаружены остатки рода, известно одно из самых больших скоплений ископаемых яиц, принадлежащих Punatitan, либо Bravasaurus, другому представителю Aeolosaurini. Яйца распределены на трёх уровнях на протяжении примерно 3 км, что даёт доказательства гнездовой филопатрии титанозавров.

Примечания 

Aeolosaurini
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из меловых отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2020 году